Кубок Стамбула 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования проводились на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2007 является 6-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Стамбуле, Турция с 19 по 26 мая. Турнир завершал весеннюю грунтовую серию, подготовительную к Roland Garros.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Мария Шарапова (№ 2 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Елена Дементьева выигрывает свой 1й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре ассоциации.
 Араван Резаи уступает свой дебютный финал в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Сёстры Радваньские выигрывают свои дебютные титулы в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Кубок Стамбула по теннису
 WTA Тур 2007
 WTA 3-я категория
 Портал: Теннис

Турция
Теннис
Май 2007 года
2007